Hygum Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Hygum Kirke (Lemvig Kommune) – en kirke i Hygum Sogn i Lemvig Kommune
 Hygum Kirke (Vejen Kommune) – en kirke i Sønder Hygum Sogn i Vejen Kommune